Toponímia:
Hostalets (o els Hostalets), barri de Palma, al districte de Llevant.
Hostalets, masia del municipi d'Ivorra (Segarra)
els Hostalets, població del municipi de Llers, a l'Alt Empordà.
els Hostalets, població del municipi de Ribera d'Ondara, a la Segarra.
els Hostalets, població del municipi dels Pallaresos, al Tarragonès.
els Hostalets de Balenyà, cap del municipi de Balenyà, a Osona, i antic nom del municipi fins al 1991.
els Hostalets d'en Bas, població del municipi de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa.
els Hostalets de Pierola, municipi de la comarca de l'Anoia.
els Hostalets de Tost, població del municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell.
els Hostalets i Can Lleó, població del municipi de Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès.

 Història:
Hostalets de Capsacosta, nom oficial que va adoptar durant la Guerra Civil espanyola (1937-39) la població de Sant Salvador de Bianya, avui integrada dins el municipi de la Vall de Bianya, a la Garrotxa.